Kapelstraat (Baarn)
Kapelstraat (Breda)
Kapelstraat (Bussum)
Kapelstraat (Eerde)
Kapelstraat (Elshout)
Kapelstraat (Emmen)
Kapelstraat (Heeze)
Kapelstraat (Prinsenbeek)
Kapelstraat (Hilversum)
Kapelstraat (Oudenbosch)
Kapelstraat (Utrecht)
Kapelstraat (Veghel)
Kapelstraat (Veldhoven)
Kapelstraat (Wageningen)
Kapelstraat (Wanssum)

Kapelstraat (Boom)
Kapelstraat (Bredene)
Kapelstraat (Brugge)
Kapelstraat (Deerlijk)
Kapelstraat (Hasselt)
Kapelstraat (Sint-Niklaas)